Nealon est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1935), joueur irlandais de hurling
 (1884-1910), joueur américain de baseball
Kevin Nealon (né en 1953), acteur américain
 (1929-2014), homme politique et journaliste irlandais
 (1923-2018), juriste américain en Pennsylvanie

Homonymie de patronyme